Agricius, Agritius oder auch Agroecius, Agroetius („der Landmann“) ist der Name folgender Personen:

 Agritius (~260 – ~330), frühchristlicher Bischof von Trier
 Agroecius (5. Jahrhundert), Bischof von Sens
 Mathias Agricius (1545–1613), deutscher Humanist und Schriftsteller